Gminy w USA:
 Upper (ang. Upper Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Upper (ang. Upper Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Upper (ang. Upper Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
 Upper (ang. Upper Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence